US Open 2014 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner. Det var den 134. udgave af US Open og den fjerde Grand Slam-turnering i 2014. Den blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing, Queens, New York City, USA i perioden 25. august – 8. september 2014.

For anden gang blev herresinglefinalen programsat mandag aften, således at hovedturneringen varede hele 15 dage.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2014 androg $ 38.251.760 inkl. per diem, hvilket var en stigning på 11,7 % i forhold til året før.

Der var endvidere afsat $ 570.000 til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner og $ 1.478.000 til per diem-udbetalinger.

Bonuspræmier 

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i både herre- og damesingle i US Open Series 2014, afhængig af deres resultat i US Open, som anført nedenfor. Der blev i alt udbetalt $ 1.178.750 i bonuspræmier.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 

 US Open

Noter 

2014
WTA Tour 2014
ATP World Tour 2014